Kittsteiner ist der Familienname folgender Personen:

 Beate Kittsteiner (* 1958), deutsche Jazzmusikerin
 Heinz Dieter Kittsteiner (1942–2008), deutscher Historiker
 Karl Kittsteiner (1920–2011), deutscher Radrennfahrer